Het meervoud van headhunter (doorverwijspagina)
 the Headhunters, een Amerikaanse jazz-fusion band
 Hodejegerne, een Noorse thriller